Губарев, Александр:
 Губарев, Александр Александрович (1862—возможно, после 1939) — русский и советский краевед, москвовед и фотограф.
 Губарев, Александр Лукич (1949—2021) — актёр и режиссёр Севастопольского театра Черноморского флота, народный артист Российской Федерации (1999).
 Губарев, Александр Петрович (1855—1931) — врач-гинеколог, профессор, директор гинекологической клиники Московского университета.